Förkortningen RMI används och står för olika saker:

 Remote Method Invocation
 AB Reklam och Marketinginstitutet RMI; RMI-Berghs. Se Berghs School of Communication.